

Жінки 
 Тализіна Валентина Ілларіонівна (* 1935) — радянська і російська акторка театру та кіно, народна акторка РРФСР.
 Тализіна Ніна Федорівна (1923—2018) — радянський і російський психолог. Лауреат великої кількості премій і нагород за заслуги у галузі науки і освіти.

Чоловіки 
 Тализін Іван Дмитрович (1799—1844) — дійсний статський радник, губернатор Тобольської і Оренбурзької губерній.
 Тализін Іван Лук'янович (1700—1777) — адмірал російського флоту.
 Тализін Микола Володимирович (1923—1991) — радянський державний діяч, секретар ЦК КПРС, заступник голови Ради міністрів СРСР, голова Держплану СРСР.
 Тализін Олександр Іванович (1777—1847) — російський командир часу наполеонівських воєн, генерал-майор.
 Тализін Федір Іванович (1773—1844) — учасник французько російської війни 1812 року і російсько-перської війни, генерал-лейтенант.